Юша́к-е-Паранті́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 105 км на південь від Бордо, 7 км на північний захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 236 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 594,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Юшак-е-Парантіс на сайті французького Національного інституту географії
 Юшак-е-Парантіс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Юшак-е-Парантіс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Юшак-е-Парантіс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Юшак-е-Парантіс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди